Памятник женщине-матери:

 Памятник женщине-матери (Донецк)
 Памятник женщине-матери (Тюмень) («Люблюмама»)
 Памятник женщине-матери (Новосибирск)
 Монумент Матери (Чебоксары)
 Памятник женщине-матери (Видное)
 Памятник женщине-матери (Задалеск)
 Памятник женщине-матери (Тимашевск)
 Памятник женщине-матери (Мерке) («Кара кемпир»)
 Памятник женщине-матери (Изедеркино)